Сунамгандж:

 Сунамгандж — город и муниципалитет на северо-востоке Бангладеш.
 Сунамгандж — округ в центральной части Бангладеш, в области Силхет.